Helmut Jungwirth ist der Name folgender Personen:

* Helmut Jungwirth (Numismatiker), österreichischer Numismatiker 
 Helmut Jungwirth (Molekularbiologe) (* 1969), österreichischer Molekularbiologe